AOS:

 American Orchid Society
 Active Object System
 Academic Operating System
 Adtran Operating System
 Android Operating System